Гнильче — название населённых пунктов.

Украина 
 Гнильче — село Радивиловского района Ровненской области.
 Гнильче — село в Подгаецком районе Тернопольской области.